Жан Сенебье (, 6 мая 1742 — 22 июля 1809) — швейцарский ботаник, химик, естествоиспытатель, теолог и библиотекарь.

Биография 
Жан Сенебье родился в Женеве 6 мая 1742 года.

Он изучал теологию и в 1765 году стал священником в своём родном городе. В 1773 году Сенебье стал главным библиотекарем Женевы. Позже он занимался преимущественно физиологией растений и совершил в этой области значительный прогресс, сделав упор на принцип, согласно которому процессы питания должны оцениваться в соответствии с общими законами химии.

Опыты Жана Сенебье подтвердили теории, поддержанные Джозефом Пристли и Яном Ингенхаузом, утверждавшие, что растения способны поглощать свободный азот из воздуха и легли в основу работам Жоржа Вилля. 

Жан Сенебье умер в Женеве 22 июля 1809 года.

Научная деятельность 
Жан Сенебье специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
 Mémoires physico-chimiques sur l’influence de la lumière solaire pour modifier les êtres des trois règnes de la nature, Genf 1782, 3 Bde.
 Rapport de l’air atmosphérique avec les êtres organisés, Genf 1807, 3 Bde.
 Physiologie végétale, Genf 1782—1788, 5 Bde.
 Météorologie pratique, Genf 1810.

Примечания

Литература 
 Chisholm, Hugh, ed. (1911). Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Jean Senebier
 L’art d’observer au XVIIIe siècle: Jean Senebier et Charles Bonnet
 Plant Physiology: Jean Senebier

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швейцарии
Химики по алфавиту
Химики Швейцарии
Богословы по алфавиту
Богословы Швейцарии